Le Francois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Frasnois, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Martinique 

 Le François, ort och kommun,